Jeseň (knižně a slovensky podzim) může být:

 Kadaňská Jeseň – () vesnice, část města Kadaň v okrese Chomutov
 Klášterecká Jeseň – () vesnice, část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov

zaniklá obec
 Jeseň (vojenský újezd Hradiště) – () obec zaniklá po zřízení Vojenského újezdu Hradiště

Související články 
 Jasan

Externí odkazy